Методиев може да се отнася за:
 Александър Методиев (р. 1982), български футболист
 Ангел Методиев (1921 – 1984), български художник
 Апостол Методиев (р. 1935), македонски инженер
 Васил Методиев (р. 1935), български футболист
 Веселин Методиев (р. 1957), български историк
 Димитър Методиев (1922 – 1995), български писател
 Здравко Методиев (р. 1961), български актьор
 Иван Методиев, няколко души с това име
 Калоян Методиев (р. 1976), български политолог
 Момчил Методиев (р. 1969), български историк
 Стефан Методиев (1918 – 1975), български футболист